Stella Delcroix (16 de agosto de 1985) é uma atriz pornográfica francesa.

Carreira 
Natural de Lyon, começou sua carreira no cinema adulto em 2006, aos 21 anos de idade, ela é loira com olhos azuis. Desde então, já protagonizou em filmes de Christoph Clark, Hervé Bodilis e Rocco Siffredi.

Prêmios 
 2008: Festival international de l'érotisme de Bruxelles – Melhor Atriz (com Cecilia Vega)
 2010: AVN Award – Melhor Atriz Estrangeira do Ano — indicada

Filmografia selecionada 

Big Rack Attack 2  (2010)
Brandon Iron's Perverted Planet 3 (2008)
Cum Drunk Debutantes (2009)
Vendetta (2009)
French Angels (2008) de Christoph Clark
I Kissed a Girl and I Licked It (2009)
In Command (2007)
Ladies of Pleasure  (2008)
League of Xtraordinary Ass (2008)
Private Gold 100 - Pornolympics - The Anal Games (2008)
Perverted Planet 3 (2008)
Private Gold 101 - Dirty Santa (2008)
Private Sex Auditions 11 (2008)
Rocco - Puppet Master 3 (2008)

Rocco's Dirty Dreams 8 (2008)
Les majorettes (2008) de Yannick Perrin
Perverted Planet 3 (2008) 	 
Russian Institute - Lesson 8  (2006)
Sex Maniax (2008)
Sperm Swap 5 (2008)
Point G (2007) de Ovidie
Le sanctuaire (2007) de Jack Tyler
Les petites étrangères (2007) de Eric Marchand com Eva Karera
Russian Institute: Lesson 8 (2007)
Point Cul (2006) de Ovidie
Story of Sophia (2006) de Hervé Bodilis

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da França